Diario hace referencia a varios artículos:

 también se usan para documentar eventos en la vida de una persona o para otros usos como dibujos,música,etc

 Diario, periódico o cuaderno de bitácora, publicación diaria cuya función consiste en presentar información, generalmente las noticias del día anterior;
 Diario personal, subgénero de la autobiografía;
 Diario de Ana Frank
 Diarios de Hitler
 Diarios de Azaña 
 Diario de John Evelyn
 Diario de Murasaki Shikibu
 Diarios de Victoria del Reino Unido
 El diario de un hombre decepcionado
 Diario de sesiones, reseña de los discursos habidos en las cámaras parlamentarias;
 Libro Diario (Contabilidad) o "Libro de Cuentas", registro de las transacciones contables suscitadas del giro de una empresa.

Enlaces externos